Loli kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Loli, distrikt, Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Loli, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar